Ann Grossman Wunderlich (née en 1970), joueuse de tennis américaine.
 Bernd Wunderlich (né en 1958), patineur artistique est-allemand.
 Edmund Wunderlich (1902-1985), alpiniste et peintre suisse.
 Erhard Wunderlich (1956-2012), ancien handballeur allemand.
 Fritz Wunderlich (1930-1966), ténor allemand.
 Johann Georg Wunderlich (1755-1819), flûtiste, professeur et compositeur allemand.
 Jörg Wunderlich, arachnologiste allemand.
 Karl (Reinhold) August Wunderlich, médecin allemand.
 Klaus Wunderlich, musicien allemand.
 Magdalena Wunderlich, kayakiste allemande.
  (1886-1975), photographe allemand ayant fait sa carrière en Espagne. 
 Paul Wunderlich, artiste allemand vivant en France.
 Pia Wunderlich, footballeuse allemande.
 Rodolfo Wunderlich (1928-2006), photographe espagnol, fils d'Otto Wunderlich.
 Tina Wunderlich, footballeuse allemande.